Idiostolidae är en familj av insekter. Idiostolidae ingår i överfamiljen Idostoloidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Idiostolidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Idiostolidae